Бутковићи могу бити:

 Бутковићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Бутковићи (Светвинченат), насељено мјесто у општини Светвинченат, Истра, Република Хрватска